Mirsojan ist der Familienname folgender Personen:

 Arakel Mirsojan (* 1989), armenischer Gewichtheber
 Ararat Mirsojan (* 1979), armenischer Politiker, Präsident der Nationalversammlung, Vizepremierminister
 Bettina Mirsojan (* 1962), deutsche Schwimmerin, siehe Bettina Löbel
 Eduard Mirsojan (1921–2012), armenischer Komponist
 Lewon Issajewitsch Mirsojan (1896–1939), armenisch-sowjetischer Politiker
 Oksen Mirsojan (* 1961), armenischer Gewichtheber
 Teresa Mirsojan (1922–2016), sowjetisch-armenische Bildhauerin und Hochschullehrerin